HuayraMedios GNU/Linux es un sistema operativo discontinuado libre, orientado a la producción de contenidos de comunicación. Basada en la metadistribución Huayra GNU/Linux.

Es una distribución liviana, con un entorno de escritorio Xfce, pensada para destinar la mayoría de los recursos del hardware al software específico de producción o emisión de streaming.

HuayraMedios GNU/Linux fue creada con el objetivo de aportar a que se puedan montar radios escolares, sociales, comunitarias, o incluso comerciales, de modo simple, efectivo y ágil.

Hay que aclarar que, aunque toman Huayra como distro matriz, HuayraMedios GNU/Linux se gesta desde la misma comunidad de usuarios y no depende del Gobierno argentino.

Historia 
En el año 2014 comenzó una etapa de experimentación que duró unos 2 años. La propuesta de desarrollo surge en el marco de la plena constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26522), que en la actualidad se encuentra acechada inconstitucionalmente por el gobierno de Mauricio Macri a través de un DNU. La situación política hizo que el equipo se muestre aún más convencido del camino a construir luego del Manifiesto de radios comunitarias y software libre - 1º encuentro internacional Bolivia 2015, llegando a desarrollar la siguiente conclusión, según lo expresan en su página oficial: "...llegamos a una conclusión certera, algo utópica, pero técnica y colectivamente realizable: Acercar a la comunidad una manera de producir y transmitir contenidos audiovisuales, principalmente radio, pero no la única opción, apelamos a reconceptualizar el Medio en la era Digital y en ello se incorporan los medios gráficos y las herramientas libres disponibles, en Web plataformas como Wordpress, Jokte, Cyclope, etc; que también son medios para la comunicación alternativa y popular. Una manera de colectivizar esas bases de conocimientos, es acercando más las herramientas, no sólo a los usuarios, sino también a sindicatos, colectivos, organizaciones, sociales y políticas, para que se conviertan en actores y sujetos protagonistas del aprendizaje colectivo desde las bases, y el empoderamiento comunicacional de las masas".Se lanzó el viernes 29 de enero de 2016.

Tutoriales 
PDF: Vacapiloto: Experiencias de radio por internet usando software libre. Créditos: CAJ Radio Acevedo.

Prensa 
Liberaturadio.org (2016/01/28): Nace Huayra Medios.

RadiosLibres.net (2016/02/03): Huayra Medios: distro libre GNU/Linux para radios.

UbuntuPeronista.blogspot.com (2016/02/15): Se lanza Huayra Medios 0.1 "Rodolfo Walsh" .

Experiencias 
Una de las primeras experiencias donde se implementaron/probaron los conocimientos adquiridos desde vacapiloto fue CAJ Radio Acevedo, en la provincia de Buenos Aires.

Lista de aplicaciones incluidas 
Actualmente la distribución contiene, entre otras, las siguientes aplicaciones funcionando:
Creación, edición y reproducción de audio
 AUDACITY web
 CLEMENTINE webConstroles de audio y streaming
 CADENCE web
 DARKSNOW web
 ICECAST2 web
 ICES2 web
 IDJC web
 JACK-MIXER web
 JACKEQ web
 KID3 web
 MIXXX web
 PATCHAGE web
 PAVUCONTROL web
 QJACKCTL web
 RADIOTRAY web
 RIVENDELL webCreación edición y visualización de imagen
 GIMP web
 SCRIBUS web
 INKSCAPE web
 EOM webComunicación y mensajería
 ICEWEASEL web
 PIDGIN web
 MUMBLE webUtilidades genéricas del sistema
 GEDIT web
 BRASERO web
 DELUGE web
 GDEBI web

¿Cómo probar HuayraMedios? 
 Descargar la imagen iso de HuayraMedios, ya sea por torrent o descarga directa
 Crear un pendrive booteable, desde:
 Huayra, Debian y distribuciones basadas en el mismo: SuseStudio Imagewriter (.deb), o Unetbootin.
 Ubuntu: creador de discos de arranque.
 OpenSuse: SuseStudio Imagewriter.
 Arch y distribuciones derivadas: Podés usar el comando "dd". Aunque si usás Arch, seguramente, ya sabés coḿo hacerlo.
 Windows: recomiendan Liliusb. También se puede utilizar Unetbootin, pero este reemplaza el menú de inicio del live por uno propio.
 Importante:
 En los casos que el software de creación del live solicite tipo o categoría de distribución, indicar: "Debian". Y si pide especificar versión, colocar: "8" o Jessie
 Al bootear nuestro equipo, existen dos opciones para probar Huayra Medios:
 Inicio en vivo (586): para equipos antiguos y de escasos recursos.
 Inicio en vivo (686-pae): para equipos actuales (recomendado).
 Si decidís instalar HuayraMedios, al iniciar el live se debe elegir la opción Inicio en vivo (586) para poder lanzar el instalador desde el escritorio. Caso contrario nos avisará que reiniciemos nuestro equipo con el kernel correcto (586).
 También es posible comenzar la instalación desde el menú del live, eligiendo Instalar HuayraMedios > Instalar en modo gráfico.

Créditos 
Web y contenidos a cargo de Vacapiloto y Comunidad de Usuarios de Huayra GNU/Linux

Este sitio está desarrollado utilizando software libre. Y el contenido publicado se comparte bajo la licencia: CC BY-NC-SA

Última actualización 15 de febrero de 2016

Página oficial y redes 
 https://web.archive.org/web/20160416155205/http://vacapiloto.comunidadhuayra.org/
 Facebook: VacaPiloto-Comunicación-Popular
 Twitter: @VacaPiloto

Referencias

Software
Software libre de comunicación
Medios de comunicación alternativos